Александр Бабкин:
 Бабкин, Александр Евгеньевич (род. 1955/1956/1954) — советский футболист, российский мини-футбольный тренер.
 
 Бабкин, Александр Михайлович (1907—1986) — советский лингвист, доктор филологических наук, лауреат Ленинской премии. 
 Бабкин, Александр Фёдорович (1914—2000) — советский и украинский педагог и тренер.